Тлалманалко има више значења:

 Општина Тлалманалко (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику
 Тлалманалко (Кваутинчан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику